Колонија дел Ваље има више значења:

 Колонија дел Ваље (Пачука де Сото), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија дел Ваље (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија дел Ваље (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија дел Ваље (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија дел Ваље (Куапијастла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Колонија дел Ваље, Ел Чикле (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија дел Ваље, Побладо Тресе (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику